Президентские выборы в Болгарии проходили 23 октября 2011 года. Избирательным правом обладали 6 933 748 человека, которые были распределены по 11 382 избирательным участкам в 264 общинах в стране и ещё по 161 участкам за рубежом.

Избирательная активность в первом туре составила 7,44 % к 10:00, 20,40 % к 13:00 и 39,67 % к 17:00, 51,56 % к 20:00 и всего 51,83 % в конце дня голосования, к 21:00. Ни один из кандидатов не набрал более половины голосов в первом туре. 30 октября баллотировались два кандидата с наибольшим числом голосов — Росен Плевнелиев (40,11 %) и Ивайло Калфин (28,96 %).

Во втором тури избирательная активность составила 13,45 % к 10:00, 26,73 % к 13:00 и 40,55 % к 17:00 и всего 48,04 % в конце дня голосования, к 20:00. Президентом Болгарии стал Росен Плевнелиев с 52,58 % из действительных голосов.

Действующий президент Георгий Пырванов, избранный в 2006 году как независимый кандидат, поддержанный Болгарской социалистической партией, завершил свой второй мандат и не мог выставлять свою кандидатуру.

Кандидаты

Прогнозы

Результаты 
В первом туре ни один из кандидатов не набрал более половины голосов. 30 октября баллотировались два кандидата, набравшие наибольшее число голосов — Росен Плевнелиев и Ивайло Калфин. Президентом Болгарии стал Росен Плевнелиев

Остальные кандидаты получили менее 1 % голосов.

Примечания 

Президентские выборы в Болгарии
Болгария
Октябрь 2011 года
2011 год в Болгарии